Die Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa (kurz: SenKultEuropa) ist eine von zehn Fachverwaltungen des Berliner Senats im Range eines Landesministeriums und als solche Teil der Landesregierung sowie zuständige oberste Landesbehörde für Kultur- und Europapolitik in der deutschen Hauptstadt.

Derzeitiger Kultur- und Europasenator ist seit Dezember 2016 Klaus Lederer (Die Linke). Er wird durch zwei Staatssekretäre unterstützt: Torsten Wöhlert ist als Staatssekretär für den Bereich Kunst und Kultur verantwortlich, Gerry Woop (Die Linke) für den Bereich der Europapolitik.

Aufgaben und Organisation 
Die Senatsverwaltung gliedert sich in die zwei jeweils einem Staatssekretär zugeordneten Hauptbereiche Kultur und Europa. Torsten Wöhlert zeichnet als Staatssekretär für den Bereich Kunst und Kultur und ist zudem die Querschnittsbereiche SE (Service-Einheiten) für Finanzen, Personal und IT verantwortlich. Gerry Woop (Die Linke) ist als Staatssekretär für Europa- und Denkmalangelegenheiten sowie Kirchen, Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften zuständig.

Abteilung I (Kultur und Service) 
Die von Konrad Schmidt-Werthern geleitete Abteilung untergliedert sich in die Bereiche Kultur und Service.

Der Querschnittsbereich Service untergliedert sich in drei sogenannte Serviceeinheiten (SE):

 SE 1: Finanzen / Prüfgruppe
 SE 2: Personal und Innere Dienste
 SE 3: Informations- und Kommunikationsmanagement

Die Abteilung Kultur untergliedert sich in folgende Referate:

 A: Förderung von Künstlerinnen, Künstlern, Projekten und Freien Gruppen
 B: Einrichtungsförderung für Bühnen, Orchester, Tanz, Literatur, Interdisziplinäre Einrichtungen
 C: Einrichtungsförderung für Gedenkstätten, Museen, Bildende Kunst

Der Kultur-Abteilung nachgeordnete Einrichtungen sind das Brücke-Museum und die Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand.

Mit der Kulturprojekte Berlin GmbH hat die Senatsverwaltung für Kultur und Europa eine landeseigene Gesellschaft geschaffen, die u. a. im Auftrag des Landes Berlin kulturelle Großveranstaltungen wie die Berlin Art Week, Lange Nacht der Museen oder die Jubiläen zum Mauerfall eigenständig konzipiert, umsetzt und selbst finanziert. Gegenwärtiger Aufsichtsratschef ist Kultursenator Klaus Lederer.

Die Senatsverwaltung fördert über 80 Einrichtungen dauerhaft. Daneben vergibt sie spartenbezogene sowie spartenübergreifende Projektmittel sowie Preise und Stipendien, z. B. regelmäßig Arbeits- und Recherchestipendien an in Berlin lebende Schriftsteller. Die Vergabe erfolgt auf der Grundlage von Bewerbungen durch eine unabhängige Jury. 2019 gehörten der Jury für die Arbeits- und Recherchestipendien Literatur an: Nico Bleutge, Paula Fürstenberg, Martin Jankowski, Sonja Longolius, Annika Reich und Paul Wrusch. 2019 wurden 20 Jahresstipendien und neun Vierteljahresstipendien vergeben, die mit monatlich 2000 Euro dotiert waren. Die Gesamtförderungssumme betrug 552.000 Euro.

Abteilung II (Grundsatz) 
Die von Helge Rehders geleitete Grundsatzabteilung untergliedert sich in drei Referate

 A: Grundsatz und Recht
 B: Bau und Liegenschaften
 C: Stadtkultur, Bibliotheken, Archive, Musik- und Jugendkunstschulen

Der Grundsatzabteilung nachgeordnet ist das Berliner Landesarchiv.

In der Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung hat die Senatsverwaltung für Kultur und Europa seit Anfang 2020 ihre maßgeblichen Initiativen zur Realisierung chancengleicher kultureller Teilhabe in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft zusammengeführt, namentlich die Geschäftsbereiche Diversitätsentwicklung (Diversity.Arts.Culture), Kulturelle Bildung (mit dem Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung und der Datenbank Kubinaut) und Teilhabeforschung (Institut für Kulturelle Teilhabeforschung, IKTf).

Abteilung III (Europa) 
Die Abteilung wird von Ute Herdmann geleitet und untergliedert sich in das EU-Referat für Angelegenheiten der Europäischen Union und das Brüsseler Büro des Landes Berlin bei der EU. Ferner sind ihm der Berliner Beauftragte für Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie die Oberste Denkmalschutzbehörde (mit Zuständigkeit für Fragen des UNESCO-Weltkulturerbes) unterstellt. Nachgeordnete Einrichtung ist das Landesdenkmalamt.

Berlins Kultursenatoren seit 1977 
 Vom 11. Juni 1981 bis 17. März 1983 war die Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten in die Senatsverwaltung für Wissenschaft und Kulturelle Angelegenheiten eingegliedert.
 Am 25. Januar 1996 wurde die Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten erneut in die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur eingegliedert und 2006 schließlich in die Senatskanzlei integriert.
 Zum 8. Dezember 2016 wurde die Kulturverwaltung neu gebildet aus den bisherigen Geschäftsbereichen „Kultur“ und „Europaangelegenheiten“ der Senatskanzlei.

Weblinks 
 Offizielle Website der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Einzelnachweise 

Kultur und Europa
Berlin
Berlin